Bonificación (de bonus -"bueno"- puede referirse a):

Descuento en un pago.
Aumento en un cobro.
Bonificación fiscal o desgravación, disminución de la base imponible o reducción de cuota tributaria.
Retribución variable, habitualmente vinculada a la consecución de objetivos por parte del trabajador o de la empresa.
Bonificación (deporte), "premio que consigue un deportista al realizar una prueba, consistente en un descuento en el tiempo empleado o en la suma de un número determinado de puntos".
 Tratamiento térmico#Temple y revenido: bonificado y normalizado, en metalurgia, proceso conjunto de realizar un temple y un revenido.
 Escenario de bonificación en un videojuego.

Notas 

Materiales en ingeniería
Procesos industriales
Aceros